Q2 ou Q02 est un sigle qui peut faire référence à :
 Gustave Zédé (Q2), un sous-marin torpilleur français ;
 Microcéphalie (Q02), d'après la classification internationale des maladies ;
 Q2, la seconde partie de l'année sur quatre ;
 Q2, la deuxième partie (sur 3) des qualifications en Formule 1 ;
 Q2, le nom donné par Alfa Roméo à son différentiel à glissement limité de type Torsen ;
 Q2, une chaîne de télévision généraliste privée belge.
 Audi Q2, un SUV allemand.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres